Raiffeisen kan syfta på:

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888), grundare av den kooperativa rörelsen av kreditinstitut 
Raiffeisen Zentralbank – en kooperativ bank i Österrike